Příjmení Hartl (z německého přídavného jména hart = tvrdý) nosí tyto osobnosti:

 Břetislav Hartl (1927–2010), český spisovatel
 Dávid Hartl (* 1993), slovenský herec
 František Hartl (1833–1896), český politik, poslanec zemského sněmu
 Hans Hartl (1858–1939), rakousko-uherský a čs. politik německé národnosti
 Jan Hartl (* 1952), český herec
 Jan Hartl (sociolog) (* 1951), český sociolog, politolog a hudební vědec, zakladatel STEM
 Jindřich Hartl (1856–1900), český varhaník, hudební skladatel a dirigent
 Karel Hartl (* 1924), český kynolog a šlechtitel
 Patrik Hartl (* 1976), český scenárista a režisér (seriál Ulice)
 Sebastian Hartl, sochař původem z Bavorska, působící koncem 18. století na východní Moravě

Podobná příjmení 
 Hart
 Hartel
 Härtl, Härtel
 Hertl, Hertel

Bavorská příjmení
Česká příjmení